Двадесет и петото (XXV) хилядолетие пр.н.е. обхваща периода от началото на 25 000 г. пр.н.е. до края на 24 001 г. пр.н.е.

Събития 

 25 000 пр.н.е.: Граветска култура в България (Козарника), департамент Дордон, Байкал

Хилядолетия